Olyphant pode se referir a:

Pessoas
Timothy Olyphant

Localidades
Olyphant (Pensilvânia)

Desambiguação